Skjern Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Skjern Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en kirke i Skjern Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Skjern Kirke (Viborg Kommune) – en kirke i Skjern Sogn i Viborg Kommune